Stati Uniti d'America
 Ryegate – città della Contea di Golden Valley, Montana
 Ryegate – città della Contea di Caledonia, Vermont